Praticolella mobiliana är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1841.  Praticolella mobiliana ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mobiliana